Zin om te werken
 Machinefabriek Werklust
 De windmolen Werklust in het Gelderse Oene
 Werklust (steenfabiek), een steenfabriek in Losser